Лос Мочоколис има више значења:

 Лос Мочоколис (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мочоколис (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику